Hede socken kan avse:
Hede socken, Bohuslän – en socken i Bohuslän
Hede socken, Härjedalen – en socken i Härjedalen